Râul Valea Caldă se poate referi la:

 Valea Caldă - afluent al râului Valea lui Manole
 Valea Caldă - afluent al Someșului Mic